Schafhausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Schafhausen (Alzey), Ortsteil der Stadt Alzey, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Schafhausen bei Nöham, Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Schafhausen bei Wassing, Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Schafhausen (Erbenhausen), Ortsteil der Gemeinde Erbenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Schafhausen (Heinsberg), Ortsteil der Stadt Heinsberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Schafhausen (Kinding), Ortsteil des Marktes Kinding, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schafhausen (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schafhausen (Rödental), abgegangener Ort auf dem Gebiet der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Schafhausen (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Schafhausen (Weil der Stadt), Ortsteil der Stadt Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Schafhausen im Bigental, Gemeindeteil von Hasle bei Burgdorf, Kanton Bern, Schweiz

Schafhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolaus Schafhausen (* 1965), deutscher Kurator und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Schaafhausen, Stadtteil von Dannenberg an der Elbe
 Schaaffhausen
 Schaffhausen (Begriffsklärung)
 Schaffshausen
 Schafhaus
 Haus Schafhausen
 Königschaffhausen
 Oberschaffhausen